Ichinomiya significa, em japonês, "o santuário principal" de cada uma das antigas províncias japonesas, sendo, portanto, o nome de diversos locais e santuários no Japão:

Ichinomiya, localidade na província de Chiba, no Japão (santuário da antiga província de Kasuza).
Ichinomiya, localidade na província Yamanashi (santuário da antiga província de Kai)
Owari-ichinomiya, cidade da província de Aichi (santuário da antiga província de Owari)
Mikawa-ichinomiya, localidade da província de Aichi (santuário da antiga província de Mikawa)
Ichinomiya, localidade na província de Hyogo, distrito de Shiso (santuário da antiga província de Harima)
Ichinomiya, localidade na província de Hyogo, distrito de Tsuna (santuário da antiga província de Awaji)
Ichinomiya, localidade na província de Kumamoto (santuário da antiga província de Higo)

Desambiguação